3 miejscowości w Polsce: 
 Frankowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno
 Frankowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz 
 Frankowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna

Zobacz też: Frankowo Dulskie